oecumenische gemeente
 kleinste  georganiseerde eenheid binnen een sociale beweging die min of meer autonoom functioneert
 een groep mensen aan wie op basisniveau onderricht of verzorging wordt gegeven, bijvoorbeeld in een basisschool